Saint Barnabé désigne plusieurs saints chrétiens :

 Barnabé (), le plus célèbre, Lévite originaire de Chypre, apôtre et compagnon de saint Paul ; fêté le 11 juin.
 Barnabé de Vetlouga († 1445), higoumène (abbé) de Vetlouga en Russie ; fêté le 11 juin en Orient.

Références